Mit Mittelbeskiden kann einer der folgenden Gebirgszüge bezeichnet sein:

 Niedere Beskiden () – Gebirgszug der Äußeren Ostkarpaten in der Ostslowakei und Südostpolen
 Beskid Makowski (Makower Beskiden; früher als Beskid Średni bezeichnet) – Teil der Westbeskiden in Südpolen (Woiwodschaft Kleinpolen)
 Mittelbeskiden-Vorgebirge (Pogórze Środkowobeskidzkie)